Battle Ground vagy Battleground:

 Amerikai Egyesült Államok
Battle Ground (Indiana)
Battle Ground (Washington)
Battleground (Alabama)